Lari est un nom commun et un nom propre.

Monnaie 
 le lari, la monnaie géorgienne ;

Toponyme 

 la commune de Lari en Italie ;
 un district de la province de Caylloma au Pérou ;

Peuple 
 une tribu du groupe ethnique kongo et une langue du Congo.

Patronyme 

 Leonida Lari (1949-2011), poétesse, femme de lettres, femme politique et traductrice roumaine.
 Yasmeen Lari (née en 1941), architecte et philanthrope pakistanaise.
 Zahra Lari (née en 1995), patineuse artistique émiratie